La ciociara steht für:

 La ciociara (Roman), Roman von Alberto Moravia (1957)
 La ciociara, italienischer Originaltitel des Spielfilms Und dennoch leben sie von Vittorio De Sica (1960)
 La ciociara (Oper), Oper von Marco Tutino (2015)